Lunes negro puede referirse a:

 Lunes negro, Dublín, 1209 — cuando un grupo de 500 colonos recién llegados de Bristol fueron masacrados por guerreros galeses del clan O'Byrne. El grupo había dejado la seguridad de las paredes amuralladas de Dublín para celebrar el lunes de pascua en un bosque en Ranelagh, cuando fueron atacados sin anuncio previo. Por cientos de años este evento fue conmemorado mediante una formación de soldados en el día del aniversario como una forma de desafío a las tribus nativas.
 Lunes negro, 14 de abril de 1360 — el ejército de Eduardo III durante la Guerra de los Cien Años fue alcanzado por tormentas de granizo, rayos y el pánico, causando una significativa pérdida de vidas humanas en el lunes de pascua.
 Lunes negro, 27 de febrero de 1865 — un viento "sirocco" produjo tormentas de arena en Melbourne, Australia afectando Sandhurst and Castlemaine.
 Lunes negro, 8 de febrero de 1886 — cuando una gran protesta sobre desempleo desencadenó una revuelta en Pall Mall, Londres.
 Lunes negro, 10 de diciembre de 1894 — cuando los dos bancos de Newfoundland, la colonia británica más antigua, cerraron sus puertas y dejaron sin valor al principal medio de pago de la colonia.
 Lunes negro, 28 de octubre de 1929 — un día en el Crash de Wall Street de 1929, durante el cual las cotizaciones en el mercado de valores sufrieron cambios de gran magnitud.
 Lunes negro, Malta, 15 de octubre de 1979 — en este día las oficinas del periódico The Times of Malta fueron incendiadas durante una manifestación política. En este día también los simpatizantes del Partido Laborista de Malta irrumpieron en la casa del Dr. Edward Fenech Adami.
 Lunes negro, 19 de octubre de 1987 — el día en que ocurrió una caída del mercado de valores tal que fue la segunda en magnitud registrada a lo largo de un día en la historia del mercado de valores.
Lunes negro, 8 de octubre de 1990 - la policía israelí suprime una protesta de fieles musulmanes palestinos en la Mezquita de al-Aqsa con munición real, causando más de 20 muertos y más de 150 heridos, tras lo que también pasó a conocerse como la Masacre de al-Aqsa.
 Lunes negro, 25 de junio de 2001 - En el ámbito de los ordenadores, la fecha en que Compaq anunció que transferiría todas las aplicaciones de servidor de Compaq a la plataforma de Intel IA-64, concluyendo de esta forma el uso por parte de Compaq del procesador DEC Alpha.
 Lunes negro, 24 de septiembre de 2018 — se producía el famoso Crash de GENES de 2018, durante el cual el infalible software GENES explotó en múltiples ocasiones. Caos máximo. *Nota: Realmente fue el miércoles 26, pero se le asigna la categoría de Lunes Negro por la hecatombe generada.